Franciaország
Boncourt, település Franciaországban, Aisne megyében
Boncourt, település Franciaországban, Eure megyében
Boncourt, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Boncourt, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Boncourt-sur-Meuse, település Franciaországban, Meuse megyében
Boncourt-le-Bois, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében